Wnendt ist der Familienname folgender Personen:

 David Wnendt (* 1977), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Reinhard Wnendt (* 1949), deutscher Politiker (Die Republikaner, AfD)
 Werner Wnendt (* 1952), deutscher Diplomat; 2012 bis 2017 Botschafter in Kanada